San Carlos – wulkan na wyspie Bioko w Gwinei Równikowej

 Miejscowości i jednostki administracyjne
 San Carlos – departament w Argentynie
 San Carlos – miasto w Argentynie, stolica ww. departamentu
 São Carlos – miasto w Brazylii
 San Carlos – miasto w Boliwii
 San Carlos – miasto w Chile
 San Carlos – miasto w prowincji Negros Occidental na Filipinach
 San Carlos – miasto w prowincji Pangasinan na Filipinach
 San Carlos – miasto w Kolumbii
 San Carlos – miasto w Nikaragui
 San Carlos – miasto w prowincji Panama Zachodnia w Panamie. Stolica dystryktu o tej samej nazwie.
 San Carlos – miasto w Urugwaju
 San Carlos – miasto w Wenezueli
 San Carlos – miasto i siedziba gminy w meksykańskim stanie Tamaulipas
 San Carlos – miasto w prowincji Punilla, w regionie Ñuble w Chile

Miejscowości w USA:
 San Carlos – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 San Carlos – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Mateo
 San Carlos – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo